Der Grand Prix 2009 war ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 3. bis 11. Oktober in der Kevin Hall in Glasgow ausgetragen wurde. Das Turnier fand erst zum zweiten Mal in der größten Stadt Schottlands statt, nachdem der Veranstaltungsort zuvor immer wieder gewechselt hatte. Es war das letzte Mal, dass der Snooker Grand Prix in dieser Form ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins. Er verlor im Halbfinale gegen den Australier Neil Robertson. Dieser gewann anschließend zum zweiten Mal nach 2006 das Turnier. Für seinen Endspielgegner Ding Junhui war es die zweite Finalniederlage im dritten Turnier dieser Saison.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Da es in dieser Saison nur noch 6 statt 8 Weltranglistenturniere gab, wurden mehr Wertungspunkte vergeben (von +30 bei den letzten 96 bis zu +750 für den Sieger).

Finalrunde 
Die Finalrunde mit den Top 16 der Weltrangliste und den 16 Qualifikanten begann am 3. Oktober in Glasgow. Nach jeder Runde wurde die folgende Runde neu ausgelost.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 21. bis 24. September 2009 im Pontin's Centre in Prestatyn, Wales statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu.

Century-Breaks 
11 Spieler erzielten im Hauptturnier 21 Breaks von mindestens 100 Punkten, ein Drittel davon ging alleine auf das Konto des Turniersiegers Neil Robertson. Ebenfalls 21 Centurys gab es in der Qualifikation, allerdings verteilt auf 18 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Glasgow